Gerritzen is een achternaam, en kan verwijzen naar:

 Jan Gerritzen (1869-1941), Nederlands-Indisch en Nederlands directeur en politicus
 Mieke Gerritzen (1962), ontwerper en museumdirecteur

Nederlandse of Vlaamse achternaam